Jan (Jane) Sterling – aktorka amerykańska
 Jan Sterling – poprzednie nazwisko Władysława Kopalińskiego